Переполненный граф ()  — это такой простой граф  (без кратных ребер и петель), размер которого  больше произведения максимальной степени его вершин   на округлённую вниз половину его порядка  

 .

Если граф  имеет переполненный подграф  и  =  то  - называется графом с переполненным подграфом ().

Понятие переполненный граф было введено при рассмотрении задач о раскраске ребер графа, а именно при решении вопроса о принадлежности графа к Классу 1 или Классу 2. Как следует из Теоремы Визинга, хроматический индекс графа может быть либо , и тогда граф принадлежит к  Классу 1, либо  и тогда граф принадлежит к  Классу 2.

Свойства 

Некоторые свойства переполненных графов:

 Из теоремы, которая гласит, что если граф  обладает размером , таким что , где  есть реберное число независимости, а   есть максимальная степень его вершин , то граф  принадлежит Классу 2, и условия, что если граф порядка , то его  реберное число независимости , вытекает свойство:

  Переполненный граф является графом Класса 2

  Доказывается как теорема: 

 Если у графа есть переполненный подграф, то сам граф - переполненный

 Доказывается как теорема.

Порядок переполненного графа - нечётное число

Гипотеза о переполнении 
Четуинд и Хилтон  в 1986 г. выдвинули гипотезу, известную сейчас как гипотеза о переполнении ()

Если для максимальной степени вершин графа выполняется условие , где  есть порядок графа, то граф  принадлежит к Классу 2 тогда и только тогда, когда он является графом с переполненным подграфом.

Эта гипотеза, если верна, имела бы многочисленные приложения к теории графов, включая гипотезу об 1-факторизации .

Алгоритмы 
В работе  приводится алгоритм, которые позволяет найти для графа  у которого  все порожденные переполненные подграфы   за время , где  и .

Вариант этого алгоритма позволяет для графа , у которго   найти все порожденные переполненные подграфы за линейное время .

Также в работе приводится второй алгоритм, работающий с использованием первого алгоритма,  который позволяет найти все порожденные переполненные подграфы  графа , у которго  в общем случае за полиномиальное время , а для регулярного графа  за время .

Примечания

Литература

 (Research Paper 7)

Семейства графов